

Geografia 
 Estevan – città nella provincia del Saskatchewan, Canada 
 San Estevan – sito archeologico della civiltà Maya in Belize
 San Estevan –  villaggio nel distretto di Orange Walk in Belize

Persone 
 Pablo Barrachina Estevan – vescovo cattolico spagnolo

Altro 
 Estevan Point –  faro sull'omonimo promontorio della penisola di Hesquiat in Canada